Les mots varius, varia et varium sont originellement trois déclinaisons (dont le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « bigarré, tacheté, moucheté ». Le mot varia signifie par ailleurs « variée » en italien et en espagnol, et « varie » en portugais.

Sciences et techniques 
En biologie :
 Varia est un synonyme de , un genre de poissons d'eau douce de la famille des Terapontidae ;
 Varia est un synonyme de , un genre de papillons de la famille des Erebidae ;
 en taxonomie, les mots varius, varia et varium (sans majuscule et en italique) sont employés comme épithète spécifique ou nom subspécifique pour nommer de nombreuses espèces et sous-espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces et sous-espèces, consulter les listes générées automatiquement : varius, varia, varium.

Sciences humaines et sociales 
En histoire :
 Varia est une ville des Èques, abandonnée peu après 877. Il s'y est reconstruit au  un village, aujourd'hui Vicovaro, une commune de la ville métropolitaine de Rome Capitale (Latium, Italie) ;
 La Lex Varia est une loi romaine promulguée en 90 , qui crée un tribunal spécial chargé de poursuivre les politiciens romains ayant encouragé la rébellion des socii pendant la Guerre sociale.

Culture et société

Fêtes 
 La Varia di Palmi est une fête catholique qui se déroule le dernier dimanche d'août à Palmi (province de Reggio de Calabre, région Calabre, Italie).

Jeux vidéo 
 Dans la série de jeux vidéo Metroid, le costume Varia est une armure qui permet à Samus Aran de supporter de hautes températures.

Monuments 
 Le cinéma-théâtre Varia est un vaste édifice de style éclectique situé à Jumet, section de la ville de Charleroi (province de Hainaut, région wallonne, Belgique). Construit de 1910 à 1913,  il est classé monument historique en 1992 après avoir fonctionné comme cinéma et théâtre de 1914 à 1989.
 Le théâtre Varia est une salle de spectacle située à Ixelles (région de Bruxelles-Capitale, Belgique), inaugurée en 1905.

Anthroponyme 
 Varius est un prænomen et un nomen de la Rome antique, portés par la gens des Varii.
 Varia un diminutif du prénom féminin , utilisé dans plusieurs langues slaves.
 Radu Varia (1940-) est un critique et historien de l'art roumain.

Épithète spécifique